Bernard-Henri Lévy, filòsof i escriptor francès
 Bibliotheca Hagiographica Latina, catàleg d'hagiografia llatina
 Biodiversity Heritage Library, projecte de biblioteca digital mundial sobre biodiversitat